St. Julians (Newport), dzielnica Newport (Gwent)
 St. Julian’s, miejscowość na Malcie